Beke József (1791–1878) őrnagy, 1848-ban Erdővidék nemzetőrségének parancsnoka
 Beke József (1812–1896) ezredes
 Beke József (1867–1940) mérnök
 Beke József (1934–) irodalomtörténész
 Beke József (1960–) állatorvos